Lökharu kan syfta på följande platser:

Finland 

 Lökharu (väster om Jurmo, Korpo), Åboland, 
 Lökharu (öster om Jurmo, Korpo), Åboland,

Se även
Lågharu

Robotskapade Finlandförgreningar